Trichomonascus är ett släkte av svampar. Trichomonascus ingår i familjen Trichomonascaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichomonascus